Miejsca:
 Rio Grande do Norte – stan w Brazylii
Technika:
 „Rio Grande do Norte” – brazylijski niszczyciel typu Pará z początku XX wieku i okresu I wojny światowej